Flavus ist der Name folgender Personen:

 Flavus (Lucaner), lucanischer Politiker während der Hannibalianischen Kriege
 Flavus, cheruskischer Fürst im 1. Jahrhundert

Als Cognomen:
 Alfius Flavus, römischer Rhetoriker in augusteischer Zeit
 Marcus Caelius Flavius Proculus (auch Flavus statt Flavius), 2. Jahrhundert n. Chr. lebender Angehöriger des römischen Senatorenstandes
 Lucius Caesetius Flavus, römischer Volkstribun des Jahres 44 v. Chr.
 Titus Larcius Flavus, römischer Konsul 501 und 489 v. Chr.
 Subrius Flavus, Verschwörer gegen Kaiser Nero
 Sulpicius Flavus, römischer Historiker und Biograph des Kaisers Claudius
 Verginius Flavus, römischer Rhetoriker
Siehe auch:
 Flavius